Injerencia puede referirse a:

 Principio de intervención; o
 Injerencia humanitaria.